Ventosa est un nom propre qui peut désigner :

Ventosa (La Rioja), commune située dans la province et communauté autonome de La Rioja ;

Ventosa (Alenquer), paroisse civile de la municipalité d'Alenquer, située dans le district de Lisbonne et la région Centre ;
Ventosa (Torres Vedras), paroisse civile de la municipalité de Torres Vedras, située dans le district de Lisbonne et la région Centre ;
Ventosa (Vieira do Minho), paroisse civile de la municipalité de Vieira do Minho, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Ventosa (Vouzela), paroisse civile de la municipalité de Vouzela, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Ventosa do Bairro, paroisse civile de la municipalité de Mealhada, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.